Куллу — административный центр округа Куллу, в индийском штате Химачал-Прадеш. Расположен на берегах реки Беас в долине Куллу приблизительно в десяти километрах к северу от аэропорта Бхунтар.

Демография 
 население Куллу составляло 18306 человек; мужчины — 54 %, женщины — 46 %. Средний уровень грамотности — 81 %, это выше чем общенациональный уровень в 59,5 %. Уровень мужской грамотности — 84 %, женской — 77 %. В городе Куллу дети до 6 лет составляют 6 % населения.

География 

Куллу расположен на высоте 1220 метров. Он лежит на берегу реки Беас. Главный приток, Сарвари, ведёт на запад в малоизученную и более крутую долину Луг. На востоке от Куллу лежит широкий гористый хребет с сельскими храмами Биджи Махадев, Горный Наг и Пуид. За хребтом лежит долина Маникарана на реке Парвати, которая впадает в Беас в Бхунтаре. Исторически Куллу имел доступы из Шимлы через долину Сирадж и через перевалы на западе, ведущие в Джогиндернагар и в район Кангра. К северу находится известный город Манали, недалеко от которого через перевал Рохтанг можно попасть в долину Лахул и Спити. При подъёме на наветренную сторону хребтов можно увидеть необычную смену климата, и попасть на подветренные и более сухие плато к северу от Манали.

Литература 
 Francke, A. H. (1914, 1926). Antiquities of Indian Tibet. Two Volumes. Calcutta. 1972 reprint: S. Chand, New Delhi.
 Watters, Thomas. (1904—1905): On Yuan Chwang’s Travels in India. 1904—1905. London. Royal Asiatic Society. Reprint: Delhi. Munshiram Manoharlal. 1973.
 Hutchinson, J. & J. PH Vogel (1933). History of the Panjab Hill States, Vol. II. 1st edition: Govt. Printing, Pujab, Lahore, 1933. Reprint 2000. Department of Language and Culture, Himachal Pradesh. Chapter X Kulu State, pp. 413-473.

Ссылки 
 
 Website gives details information about kullu valley
 
 Kullu Travel

 
Населённые пункты Химачал-Прадеш